В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Стюарт ():

 округ Стьюарт — штат Джорджия.
 округ Стьюарт — штат Теннесси.